Pot Black Cup 2007 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i Sheffield City Hall den 6 oktober 2007. Åtta av världens bästa snookerspelare bjöds in att delta i turneringen som avgjordes i enframesmatcher. Detta var den tredje upplagan av turneringen som spelades, sedan den återuppstod år 2005.

Resultat

Snookersäsongen 2007/2008